Ем може да се односи на:

 Ем (типографија), јединица за мерење количине штампаних слова
 Ем (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Ем (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја
 Ем (Север), насељено место у Француској, у департману Север
 Ем Арденвал, насељено место у Француској, у департману Сома
 Ем Лангле, насељено место у Француској, у департману Север
 Ем Монаки, насељено место у Француској, у департману Сома